Черткова — женская форма фамилии Чертков.

Известные носители:
 Черткова, Анна Константиновна (Дитерихс; 1859—1927) — детская писательница, общественный деятель, собирательница фольклора, мемуаристка, натурщица российских художников-передвижников.
 Черткова, Елизавета Ивановна (1832—1922) — благотворительница, последовательница лорда Редстока; внучка графа Г. И. Чернышёва.